Nieodebrane połączenie (film 2003)
 Nieodebrane połączenie (film 2008)